И́горь Бори́сович Лифано́вский (22 июня 1938, Барнаул — 28 марта 2002, Москва) — советский и российский валторнист и музыкальный педагог, солист оркестра Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, ЗКР АСО Ленинградской филармонии, оркестра Большого театра и Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Удмуртской АССР (1981).

Сын Игоря Лифановского — известный виолончелист и музыкальный журналист Борис Лифановский.

Биография 
Игорь Лифановский родился 22 июня 1938 года в Барнауле. В 1962 году окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1964-м - аспирантуру у П.К.Орехова, одного из самых маститых профессоров, который, в свою очередь, являлся учеником основателя ленинградской валторновой школы профессора М.Буяновского. Павел Константинович Орехов воспитал целую плеяду музыкантов, а Лифановский был, пожалуй, самым любимым его учеником.

Успех пришёл к Игорю Лифановскому рано и был весьма значителен: он стал лауреатом Всесоюзного конкурса 1963 года, международного конкурса ARD в Мюнхене, проходившего в 1966 году, "Пражской весны" 1968 года. Высокий профессионализм, виртуозность, свободное владение инструментом, четкое решение художественных задач - характерные черты его исполнительского стиля. Меня всегда восхищали скрупулезная точность исполнения им штрихов, стабильность. Все эти качества поставили Игоря Лифановского в ряд самых выдающихся валторнистов нашей страны.

Творческий путь Лифановского начался в 1958 году в оркестре Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. В 1962 году Лифановский стал солистом оркестра. Сезон 1969/70 работал в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского. В 1971 году он переехал в Москву и стал солистом оркестра Большого театра. С 1977 по 1982 год работал солистом БСО Всесоюзного Радио и Телевидения. В те годы он записал в фонд радио большое количество музыки для валторны. Особенно блеснул Лифановский, исполнив партию 1-й валторны в "Концертштюке для 4-х валторн" Шумана, Квинтет Es-dur для валторны и струнных Моцарта и Концерт для валторны с оркестром В.Цыбина. В 1982 году он вернулся в Большой театр.

Преподавательская работа занимала в его жизни едва ли не такое же значительное место, как и исполнительская деятельность. Многие играющие валторнисты обращались к нему за советами и рекомендациями. Он преподавал в ЦССМШ при Московской консерватории и в ЦССМШ им. Гнесиных. В 1987 г. его пригласили преподавать в Московскую консерваторию имени Чайковского. Его ученики работают почти во всех московских оркестрах, во многих оркестрах России и за рубежом.

В ноябре 2001 года Игорь Лифановский участвовал в гастролях по США в составе Московского государственного академического симфонического оркестра п/у Павла Когана, исполняя партию первой валторны.

Умер 28 марта 2002 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок 4).

Награды и звания 

 II премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (Ленинград, 1963)
 I премия Международного конкурса Баварского радио (Мюнхен, 1966)
 II премия международного конкурса «Пражская весна» (Прага, 1968)
 Медаль «За трудовое отличие» (1976)
 Заслуженный артист Удмуртской АССР (1981)

Литература

Ссылки 
Официальный сайт
 Информация на сайте Большого театра
 Памяти Игоря Лифановского — статья Бориса Лифановского

Примечания 

Академические музыканты России
Валторнисты России
Валторнисты по алфавиту
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Похороненные на Троекуровском кладбище
Заслуженные артисты Удмуртской АССР